«Ге́лиос» — наименование семейства советских объективов анастигматов различного назначения: фотографических, киносъёмочных, для аэрофотосъёмки, проекционных и др. Советская версия немецкого объектива Zeiss Planar. По оптической схеме представляют собой полусимметричные анастигматы типа «двойного Гаусса», обычно включающие шесть линз в четырех группах. Реже встречаются семилинзовые объективы.

Индекс в названии обычно указывает на порядковый номер расчёта оптической схемы в ГОИ. Объективы семейства «Гелиос» использовались в качестве сменных и несменных объективов ряда советских фотоаппаратов общего и специального применения, в телевизионных камерах и киносъёмочных аппаратах, кинопроекторах и другой технике.

Объективы «Гелиос» 

Точные значения фокусных расстояний не всегда совпадают с указанными на оправе округлёнными цифрами и приводятся из каталога разработчика объективов ГОИ им. Вавилова. Под названием «Гелиос» без цифрового индекса было разработано более 10 разных киносъёмочных объективов с фокусными расстояниями от 35 до 100 мм и светосилой от f/1,35 до f/2,0. Часть из них специально рассчитывалась для работы с цветоделительной призмой в цветной трёхплёночной кинокамере «ЦКС-1» советского аналога системы Technicolor.

Объективы семейства «Гелиос» выпускались как Красногорским механическим заводом, так и другими оптическими предприятиями СССР, в том числе на БелОМО, а также заводами «Юпитер» и «Арсенал». Оптическая схема «Гелиос» была также использована в некоторых киносъёмочных объективах линейки «ОКС» для 35-мм киноплёнки. Кроме того, по данным некоторых источников, под брендом «Helios» объективы выпускались в Японии для главного экспортёра советской фототехники TOE (). Наиболее известны резьбовые объективы 28/2,8 и 135/2,8 выпущенные компанией Chinon Industries с маркировкой «Helios». Эта же маркировка одновременно с товарным знаком КМЗ некоторое время использовалась южнокорейской Samyang Optics.

См. также 
 История фотообъектива

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 Описание «Гелиоса-33». 

Объективы СССР
Анастигмат